Безіменна — річка в Україні, у Черняхівському районі Житомирської області. Права притока Очеретянки (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки 10 км. Площа басейну 22,2 км².

Розташування 
Бере початок на південному заході від Стиртів. Тече переважно на північний захід і на північному сході від села Очеретянки впадає у річку Очеретянку, праву притоку Тростяниці.

Примітки 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Черняхівського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці
Річки України без назви